Miasta:
 Tamworth – miasto w Wielkiej Brytanii
 Tamworth (borough) dystrykt hrabstwa Staffordshire (Anglia)
 Tamworth – miejscowość w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia
 Tamworth – miejscowość w USA, w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
Gminy w USA:
 Tamworth (ang. Tamworth Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
 Tamworth (ang. Tamworth Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Faulk

Inne:
 tamworth – brytyjska rzadka rasa świń mięsnych